El término Gémino («gemelo») puede referirse a:

Personajes 
 Gémino de Rodas, o Gémino (h. 110-h. 40 a. C.) fue un astrónomo y matemático griego.

Otros 

Géminos, pareja de músculos de la región glútea.
Gémino inferior (Gemellus inferior)
Gémino superior (Gemellus superior)
Gémino (cráter), cráter lunar, llamado así en memoria de Gémino de Rodas.